

Anno 
 350 o 350 a.C.

Codici 
 350 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kurohone, nella prefettura di Gunma, in Giappone

Matematica 
 350 – numero